Wszyscy mają się dobrze (film 1990) – francusko-włoski film w reżyserii Giuseppe Tornatore
 Wszyscy mają się dobrze (film 2009) – amerykański film obyczajowy w reżyserii Kirka Jonesa